Jaap Drupsteen (1942), een Nederlands grafisch ontwerper, onder meer van bankbiljetten
Klaas Drupsteen (1966), een Nederlands radio- en televisiepresentator
Ruud Drupsteen (1953), een Nederlands acteur en stemacteur
Thijs Drupsteen (1945), een Nederlands rechtsdeskundige en lid van de Raad van State
Wilhelmina Drupsteen (1880-1966), een Nederlands grafisch ontwerpster, illustratrice en schilderes-tekenares